Dorotea Marie Sasko-Gothajsko-Altenburská (22. ledna 1674, Gotha – 18. dubna 1713, Meiningen) byla sasko-gothajsko-altenburskou princeznou a sňatkem sasko-meiningenskou vévodkyní.

Život 
Dorotea Marie se narodila jako dcera vévody Fridricha I. Sasko-Gothajsko-Altenburského a jeho první manželky Magdalény Sibyly Sasko-Weissenfelské. 19. září 1704 se třicetiletá princezna provdala za o dva roky staršího Arnošta Ludvíka Sasko-Meiningenského, nejstaršího syna vévody Bernarda I., po jehož smrti v roce 1706 se stal sám vévodou a Dorotea Marie sasko-meiningenskou vévodkyní. Z devítiletého manželství se narodilo pět dětí:

 1. Josef Bernard Sasko-Meiningenský (27. 5. 1706 Meiningen – 22. 3. 1724 Řím), svobodný a bezdětný
 2. Fridrich August Sasko-Meiningenský (4. 11. 1707 Meiningen – 25. 12. 1707 tamtéž)
 3. Arnošt Ludvík II. Sasko-Meiningenská (8. 8. 1709 Coburg – 24. 2. 1729 Meiningen), vévoda sasko-meiningenský od roku 1724 až do své smrti, svobodný a bezdětný
 4. Luisa Dorotea Sasko-Meiningenská (10. 8. 1710 Meiningen – 22. 10. 1767 Gotha)
 ⚭ 1729 Fridrich III. Sasko-Gothajsko-Altenburský (14. 4. 1699 Gotha – 10. 3. 1772 tamtéž), vévoda sasko-gothajsko-altenburský od roku 1732 až do své smrti
 5. Karel Fridrich Sasko-Meiningenský (18. 7. 1712 Meiningen – 28. 3. 1743 tamtéž), vévoda sasko-meiningenský od roku 1729 až do své smrti, svobodný a bezdětný

Vévodkyně Dorotea Marie zemřela 18. dubna 1713 ve věku 39 let. Její manžel se následujícího roku oženil s dvojnásobnou vdovou Alžbětou Žofií Braniborskou.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Narození 22. ledna
Narození v roce 1674
Narození v Gotha
Úmrtí 18. dubna
Úmrtí v roce 1713
Úmrtí v Meiningenu
Wettinové
Německé vévodkyně
Ženy